HCR steht für:
 Handwritten Character Recognition oder Handprint Character Recognition (englisch für „Handschrifterkennung“), siehe Schrifterkennung
 Hawaii Consolidated Railway, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft 
 Straßenbahn Herne–Castrop-Rauxel GmbH, ein Nahverkehrsbetrieb der Städte Herne und Castrop-Rauxel
 HC Rödertal, ein deutscher Handballverein
 HC Rychenberg Winterthur, ein Schweizer Unihockeyverein
 in der Volkswirtschaftslehre Head Count Ratio (deutsch Armutsquote)
 Holy Cross Airport (IATA-Code), Flughafen von Holy Cross (Alaska), Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska

Abkürzung